A kínai asztrológia a kínai kultúrában gyökeredző sok ezer éves ezoterikus hagyomány és tan, mely a világ alapelemeinek viselkedését, a természet rendjét, körforgását magyarázza.

A kínai asztrológia Nyugaton elsősorban a 12 állatjegyről ismert, de ezek a horoszkópnak csak egyetlen, első közelítését jelentik. A kínai naptár ugyanis a holdfázisokra épül: a holdévben 12, nagyjából 29 és fél napos hónap van. A kerekítés kedvéért hasonlóan a nyugati naptárhoz, 6 darab 29 napos kishónap, és 6 darab 30 napos nagyhónapra tagolódik. Körülbelül 3 évenként pedig megtoldják egy kiegészítő hónappal, de ezek nem szabályosan követik egymást. A kínai holdév általában később kezdődik, mint a nyugati napév.

A kínai asztrológia az időt 60 éves ciklusokra osztja, ezen belül minden év egy bizonyos Égi Törzs és egy Földi Ág kombinációjából alakul ki. Másfelől az Égi Törzsek (az elemek, sorban: Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz mind a Yin illetve Yang formájukban) és a Földi Ágak (az állatjegyek) a holdhónapokhoz, holdnapokhoz, az órákhoz és a 12 állatjegyhez is kapcsolódnak, tehát az egyéni sorsra és jellemre is kihatnak.

Tulajdonságok 

Társaságban elbűvölő, szereti vendégül látni barátait, új emberekkel ismerkedni. Élvezi a reflektorfényt és semmi sem tudja jobban elkeseríteni mint, ha kiesik ebből a szerepéből és mellőzötté válik.  Az állatjegyek szülöttei közül a Kakas a legelegánsabb, legápoltabb: nemcsak saját megjelenésére figyel, hanem másokéra is. Sok dologban konzervatív, de nagyon érdekli például a divat, a ruhák, a színek, a kiegészítők. Könnyed beszélgetésre mindig hajlik, látszólag felületes, mégis erős az intellektusa. Az önmutogató felszín alatt bölcsesség, jóság és együttérzés rejlik, és e tulajdonságai nyomban előtérbe kerülnek, ha valaki segítségre szorul. Ám képes megítélni, hogy a segítség kérés valódi, vagy csupán a jóhiszeműségét akarják kihasználni.

Dolgait szereti a saját szája íze szerint intézni, bízik ítélőképességében, rendkívül független szellem. Ami a szívén, az a száján, így gyakran sértő az őszintesége, egyenessége. Szeszélyesen, néha könnyelműen viselkedik, de lelke mélyén sebezhető, és a humorral, a fecsegéssel inkább csak védelmezi magát. Érzékenységét és bátorságát csak válsághelyzetben lehet észrevenni, de barátai nagyra becsülik e jellemvonásai miatt.

Hódító egyéniség, mondhatni ajtóstól rohan a házba. Profi szívrablónak is tartják. Szenvedélyes, élvezi a széptevést, így számos szerelmi ügybe bonyolódhat élete során. Különleges kisugárzással bír, amivel ugyan nem él. Segítik a hódítást szép ruhái, kedvező megjelenése, társasági lénye és intelligenciája. Elsősorban a hódítás izgatja, de ha már megszerzett magának valakit, hamar unatkozni kezd, és újabb kalandot keres. Bár őrzi függetlenségét, mozgásszabadságát, igen féltékeny, jóllehet ezt titkolja. A Kakas jegyében született nők az érzelmi viharok közepette is megőrzik józan eszüket, gyakorlatiasságukat. Ha a Kakas megtalálja az igazit és elkötelezi magát, képes lemondani a kalandozásról, s végre megtalálni azt a boldogságot amire mindig is vágyott egy személyben. E miatt nagy forduló ponton esik át.

Amikor munkáját nyugodt tempóban végezheti, van ideje gondolkodni és képzeletét működtetni, komoly sikerekre képes, kreatív ötletekkel bizonyíthatja tehetségét. A reklámmal, kereskedelemmel, politikával kapcsolatos foglalkozásokra különösen alkalmas, de lehet belőle kiváló író, előadóművész, kozmetikus, rendőr és katona is.

Világosan és logikusan gondolkodik, nehezen viseli a kényszert, a sürgetést, a feszültséget. Véleményét, azonban, az idő formálja, képes mások helyzetébe bele látni, és elismerni mások céljait, ötleteket is meríthet belőle. Álmodozó típus és mások irányítását rosszul tűri, ilyenkor előtérbe kerül bíráló hajlama. Az a legjobb, ha szabadúszó lesz belőle, mert bármilyen kötetlen foglalkozásban képes kibontakoztatni tehetségét. Ha nem is a szerencséjével, de a kitartásával sokra viheti. Amilyen állhatatos a munkájában, olyan nehezen tud bánni a pénzzel. Hajlamos arra, hogy a kemény munkával megszerzett anyagiakat hirtelen elverje.

Színe a fehér, amely a kínai hagyományok szerint az ősz, az érettség jelképe, egyben az érintetlenség, a tisztaság és az üdeség színe is. Bár Kínában az emberek fehér ruhában gyászolnak, ez a szín a szerencsét is jelezheti, főként ha fehér madarak képében jelentkezik. A Kakas a nyugati irányhoz, tehát az alkony óráihoz, a napnyugtához kapcsolódik.

További információk 

 http://www.harmonet.hu/ezoteria/2831-kinai-horoszkop--kakas-%281945;-1957;-1969;-1981;-1993;-2005;-2017%29.html
 http://www.kakasfesztival.tvn.hu/kakasfesztival.php?oldal=1
 https://web.archive.org/web/20110213051932/http://www.kristalyakademia.hu/kinai_csillagjegyek/kakas
 http://www.ezoterikus.hu/horoszkop.php?id=30

Kínai asztrológia

de:Chinesische Astrologie#Zählung ab Jahresbeginn